Jalalpur może dotyczyć: 
 Jalalpur – miasto w północno-wschodnich Indiach, w stanie Bihar
 Jalalpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh